Als Maurerkeeskopf oder Maurerkeesköpfe werden bezeichnet:
 Hinterer Maurerkeeskopf (3311 Meter), ein Berg in der Venedigergruppe
 Mittlerer Maurerkeeskopf (3283 Meter), ein Berg in der Venedigergruppe
 Vorderer Maurerkeeskopf (3325 Meter), ein Berg in der Venedigergruppe
 Kleiner Maurerkeeskopf (3205 Meter), ein Berg in der Venedigergruppe